FEVA, en Wikipedia, puede hacer referencia a:

 Federación del Voleibol Argentino;
 Federación Española de Vehículos Antiguos;
 RS Feva, embarcación de vela.

Siglas